Cerera (mitologija)
 Cerera (patuljasti planet)